Rito oriental pode-se referir a: 

Os ritos litúrgicos utilizados no cristianismo oriental:
O rito bizantino, utilizado pela Igreja Ortodoxa, as igrejas católicas orientais nesta originadas e a Igreja Católica Ítalo-Albanesa;
O rito alexandrino, dividido entre os usos copta (utilizado pela Igreja Ortodoxa Copta e pela Igreja Católica Copta) e ge'ez (utilizado pela Igreja Ortodoxa Etíope, a Igreja Ortodoxa Eritreia, e pelas igrejas católicas orientais correspondentes);
O rito antioquino, sírio ocidental, siríaco ou maronita, utilizado pela Igreja Ortodoxa Síria, pelos Cristãos de São Tomé (com exceção da Igreja Católica Siro-Malabar e de alguns grupos minoritários), pela Igreja Maronita e pela Igreja Católica Síria;
O rito siríaco oriental, assírio ou caldeu, utilizado pela Igreja Assíria do Oriente, pela Igreja Antiga do Oriente, pela Igreja Católica Caldeia e pela Igreja Católica Siro-Malabar;
O rito armênio, utilizado pela Igreja Apostólica Armênia e pela Igreja Católica Armênia.
Igrejas cristãs orientais:
Igreja Católica Oriental (utilização mais frequente deste sentido institucional do termo), igrejas sui iuris da de tradição oriental dentro da Igreja Católica Romana, mas diferentes da Igreja Latina;
Igreja Ortodoxa, segunda maior comunhão cristã do mundo;
As igrejas ortodoxas orientais.

 
 
Eclesiologia
Igrejas católicas sui iuris
Calcedonianismo